

Persone
 Angelina Žuk-Krasnova (1991) – astista russa
 Iryna Žuk (1993) – astista bielorussa
 Sof'ja Žuk (1999) – tennista russa
 Uladzislaŭ Žuk (1994) – calciatore bielorusso
 Vadzim Žuk (1952) – ex arbitro di calcio bielorusso
 Vital' Žuk (1996) – multiplista bielorusso

Altro
 FSC Żuk – veicolo commerciale prodotto dalla FSC